

Красна Звєзда — село, Байзацький район, Жамбильська область

Красна Звєзда — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Красна Звєзда — селище, Земетчинський район, Пензенська область
 Красна Звєзда — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Красна Звєзда — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Красна Звєзда — село, Шадрінський район, Курганська область
 Красна Звєзда — селище, Шумерлинський район, Чувашія

Див. також 
 Червона Зірка

ru:Красная Звезда